Presentazione al Tempio – episodio dell'infanzia di Gesù riferito dal Vangelo secondo Luca
Candelora – festa della presentazione al Tempio di Gesù celebrata il 2 febbraio dalla Chiesa cattolica

Arte 
 Presentazione di Gesù al Tempio – affresco di Giotto
 Presentazione di Gesù al Tempio – dipinto di Gentile da Fabriano
 Presentazione di Gesù al Tempio – dipinto del Romanino
 Presentazione di Gesù al Tempio – dipinto di Ambrogio Lorenzetti
 Presentazione al Tempio – dipinto di Andrea Mantegna
 Presentazione al Tempio – dipinto di Giovanni Bellini
 Presentazione al Tempio – affresco di Beato Angelico
 Presentazione al Tempio – dipinto di Fra Bartolomeo
 Presentazione al Tempio – dipinto di Lorenzo Lotto
 Presentazione al Tempio – vetrata artistica di Lorenzo Ghiberti
 Presentazione di Gesù al Tempio – dipinto di Tintoretto conservato alle Gallerie dell'Accademia di Venezia
 Presentazione di Gesù al Tempio – dipinto del Maestro di La Seu d'Urgell conservato nel Museo nazionale d'arte della Catalogna di Barcellona

Pagine correlate 
 Presentazione al Tempio (disambigua)
 Presentazione della Vergine al Tempio